Игра на вылет — британский фильм режиссёра Джозефа Манкевича (1972)
 Игра на вылет — российский фильм режиссёра Константина Одегова (2000)